Приморское сельское поселение — муниципальное образование в Неклиновском районе Ростовской области.

Административный центр — село Приморка.

География 
Приморское сельское поселение располагается на юге Неклиновского района Ростовской области.  Общая площадь муниципального образования составляет 25 квадратных километров.

Описание 
По состоянию на 1 января 2016 года численность в Приморском сельском поселении составляет 5253 человека. Сельские домовладения на 97% газифицированы. Площадь сельскохозяйственных угодий – пашни – составляет 1728 гектар. Работают медицинские учреждения, среди них 2 фельдшерско-акушерских пункта и 1 амбулатория. Также действует 4 образовательных учреждения – есть 2 школы и 2 садика.  В селе Приморка функционирует 1 дом культуры и 1 библиотека. На территории поселения есть 3 памятника Великой Отечественной Войны. Работают 8 спортивных объектов: стадионы, спортивные залы, площадки и поля. В селе Приморка расположено культовое сооружение – храм Святых апостолов Петра и Павла.

На территории Приморского сельского поселения работают промышленные предприятия. Они занимаются разведением птицы, производством одежды, аксессуаров, неочищенных растительных масел, производством электроэнергии и строительных металлических конструкций.
15 апреля 2016 года муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новоприморская основная общеобразовательная школа» отметила сорокалетие с момента начала работы. На протяжении 2016 года действовала программа «Благоустройство территории Приморского сельского поселения», которая относилась к освещению улиц, организаций мероприятия по благоустройству территории.

Административное устройство 
В состав Приморского сельского поселения входит:
 село Приморка;
 станция Морская;
 посёлок Новоприморский.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Неклиновского района